Santa Eufemia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa Eufemia (ort), Córdoba,

Spanien 

 Santa Eufemia (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Santa Eufemia del Barco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santa Eufemia (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar